Фамилија Валдез има више значења:

 Фамилија Валдез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Валдез, Колонија Групо Реформа (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику